Михаил Знаменский — имя следующих персоналий:
* Знаменский, Михаил Павлович (1867—1934) — член IV Государственной думы от Тульской губернии, священник.
 Знаменский, Михаил Степанович (1833—1892) — русский писатель, художник, археолог, этнограф и краевед.